Gurgenes da Ibéria (526) (ca. 526) — suposto rei da Ibéria
   — príncipe da Ibéria
 Gurgenes, Rei dos Georgianos  — também chamado Gurgenes da Ibéria

Desambiguações de antropônimos